Per Voroncov o Voroncòv, o Vorontsov (in russo: Воронцов) si può intendere:
 Illarion Ivanovič Voroncov-Daškov (1837-1916), politico e militare russo
 Michail Illarionovič Voroncov (1714-1767, politico russo
 Michail Semënovič Voroncov (1782-1856), generale russo
 Ivan Illarionovič Voroncov-Daškov
 Roman Illarionovič Voroncov
 Ivan Illarionovič Voroncov-Daškov
 Semën Romanovič Voroncov
 Ivan Illarionovič Voroncov
 Faro Voroncov 
 Palazzo Voroncov

Pagine correlate 
 Ivan Voroncov
 Voroncova